North wind kan betrekking hebben op volgende artikels:
 Voor het consortium Northwind dat een windmolenpark bouwt, zie Lodewijkbank
 Voor het album van David Coverdale, zie Northwinds